

Architettura 
 Castello di Eisenach – palazzo di Eisenach in Turingia

Aziende 
 Automobilwerk Eisenach – casa automobilistica tedesca attiva dal 1896 al 1991

Geografia 
 Eisenach – città extracircondariale della Turingia, in Germania
 Eisenach – comune della Renania-Palatinato, in Germania 
 Sassonia-Weimar-Eisenach – granducato storico nel territorio della Turingia

Persone 
 Augusta di Sassonia-Weimar-Eisenach – imperatrice di Germania, consorte di Guglielmo I
 Carolina Luisa di Sassonia-Weimar-Eisenach – nobile tedesca
 Eleonora Erdmuthe di Sassonia-Eisenach – principessa di Sassonia-Eisenach
 Ermanno di Sassonia-Weimar-Eisenach – principe di Sassonia-Weimar-Eisenach
 Guglielmo Ernesto di Sassonia-Weimar-Eisenach – granduca di Sassonia-Weimar-Eisenach
 Maria di Sassonia-Weimar-Eisenach – nobile tedesca
 Paolina di Sassonia-Weimar-Eisenach – erede al trono di Sassonia-Weimar-Eisenach

Storia 
 Sassonia-Eisenach –  nome di tre differenti ducati turingi, nella Germania centrale